Хадсон Лейк (; род. , Цинциннати) — американская актриса.

Биография 
Хайди Хадсон Лейк () родилась 9 мая 1969 года в городе Цинциннати, штат Огайо, США. После окончания школы работала фотомоделью в Японии, США и Франции.

Дебютировала в кино в 1992 году. Стала известной благодаря роли в телесериале «Зена — королева воинов» сыграв ключевую злодейку Каллисто. В настоящее время работает инструктором йоги в Лос-Анджелесе.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Актрисы озвучивания США